Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jedna z organizacji uczelnianych NZS w Polsce. Jako jeden z dwóch NZS w Polsce posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Członkowie NZS Uniwersytetu Pedagogicznego są zaangażowani w kreację życia społecznego, kulturalnego i naukowego uczelni. Realizują projekty o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Historia 
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało w 1980 roku jako wyraz sprzeciwu środowiska studenckiego wobec polityki władz Polski. Wywodzi się bezpośrednio z tworzonych od maja 1977 roku, po zabójstwie Stanisława Pyjasa (studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego) tradycji Studenckich Komitetów Solidarności. NZS zarejestrowane zostało 17 lutego 1981 roku, jednak po wprowadzeniu stanu wojennego ponownie je zdelegalizowano. Celem nadrzędnym Niezależnego Zrzeszenia Studentów była walka o demokratyzację życia społeczno-politycznego, swobody obywatelskie i niezależne od władz PRL struktury reprezentujące studentów.

Dzisiaj zrzeszenie obecne jest w czasie uroczystości patriotycznych i narodowych. Od wielu lat organizuje obchody rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa.

Formy działalności

Działalność międzynarodowa 
Zrzeszenie współpracuje z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi z Ukrainy, Rosji i Białorusi (wymiany studentów, wizyty studyjne, konferencje) oraz organizacjami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W roku 2005 NZS AP otrzymało I nagrodę Pro Publico Bono w kategorii współpracy międzynarodowej za projekt „Polsko-Ukraińskie Mosty Akademickie PUMA 2010”. NZS AP jest też od kwietnia 2005 roku członkiem założycielem Stowarzyszenia Młodzieży Wyszehradzkiej (Visegrad Youth Association).

Działalność społeczna 
To tego typu działalności zaliczyć można kampanię honorowego oddawania krwi „Wampiriada” oraz promocję idei krwiodawstwa w szkołach (w ramach programu „Krewniacy” – Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi). Co roku w Dzień Dziecka organizowana jest zbiórka charytatywna na rzecz jednego z krakowskich Rodzinnych Domów Dziecka – znana pod nazwą „Wesoły Tramwaj”.

Działalność naukowa 
 Konferencji międzynarodowe, połączone z wymianą studencką: „Szkoły wyższe i społeczność akademicka w procesie polskich przemian społeczno-politycznych”; „Europejskie Demokracje”
 Konferencje o charakterze ogólnopolskim: „Proeuropejskie Forum Studenckie”; „Pamięci Stanisława Pyjasa. Opozycja małopolska w latach 1976–1989”; „Nowoczesna Szkoła”),
 Konferencje skierowane do studentów i młodzieży Krakowa: „Szczęśliwe Dzieci”; „Z alkoholem nie tańczę?”.

Przedsięwzięcia kulturalne 
 Wydawanie bezpłatnego Magazynu Studentów Akademii Pedagogicznej – „Nowy Legion”,
 Promocja instytucji kulturalnych wśród studentów,
 Organizowanie spotkania opłatkowe i wielkanocne dla studentów.

Działalność związana z turystyką 
 Minimum trzy razy w roku organizowane są studenckie rajdy górskie (tradycyjne to Rajd Konstytucji 3 Maja – siedem edycji i Rajd Niepodległości – dziewięć edycji).
 Co roku odbywają się: Obóz Roku „O”, wyjazdy zagraniczne (Lwów, Praga, Wiedeń), akcja „Studenckie Lato” i obóz narciarski.

Szkolenia 
 „Kurs Wychowawców Kolonijnych”, „Kurs Pierwszej Pomocy”, skierowana do liderów pierwszych lat studiów „Szkoła Starostów”, szkolenia dla kobiet oraz realizowane przez SCKiPP „Indeks” szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe studentów.

Studenckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy „INDEKS” 
NZS AP działa na rzecz poprawy sytuacji studentów Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej Akademii Pedagogicznej) i innych krakowskich uczelni na rynku pracy. Zajmuje się aktywnym pośrednictwem pracy, organizacją szkoleń i indywidualnym doradztwem zawodowym; posiada stałą ofertę staży i praktyk dla studentów oraz absolwentów, jest także organizatorem Targów Pracy Akademii Pedagogicznej.

Studenckie Centrum Wolontariatu 
Powstało ono w styczniu 2005 roku i ma na celu popularyzację idei wolontariatu wśród studentów; prowadzi bank ofert dla wolontariuszy, kataloguje podmioty z sektora NGO opierające się na wolontariacie i oferuje doradztwo prawne. Prowadzi też projekty własne: zbiórki odzieży, akcje pomocy dzieciom i osobom starszym; współpracuje ze szkołami, domami dziecka oraz innymi instytucjami o charakterze socjalnym.

Akademicka Liga Kobiet Aktywnych (ALKA) 
Zajmuje się ona projektami skierowanymi do studentek Akademii Pedagogicznej oraz innych krakowskich uczelni.

Linki zewnętrzne 
 

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Organizacje w Krakowie
Organizacje studenckie w Polsce